Мімас (Мім, Мімант) — давньогрецький бог, син Геї
 Мімас — супутник Сатурна